Seneca peut faire référence à :

Ethnonyme 
 Les Sénécas ou Tsonnontouans, un peuple amérindien qui appartenait aux Cinq-Nations de la ligue iroquoise.
 le seneca, la langue des Sénécas.

Toponymes

Seneca, ancien canton de Corse regroupant les communes de Brando, Pietracorbara et Sisco.

Seneca College, à Toronto au Canada.

Seneca, une localité de Caroline du Sud.
 la Seneca, une rivière de Caroline du Sud
 Seneca, une localité du Dakota du Sud.
 Seneca, un village des comtés de Grundy et LaSalle dans l'Illinois.
 Seneca, une localité du Kansas.
 Seneca, une localité du Missouri.
 Seneca, une ville dans l’État de New York ;
 Seneca Falls, une localité de l'État de New York.
 le lac Seneca, un lac de l'État de New York
 la Seneca, une rivière de l'État de New York
 Seneca, une localité de l'Oregon.
 Seneca, une localité du Nouveau-Mexique.
 Seneca, une localité de la Pennsylvanie.
 Seneca, une localité du Wisconsin.
 .

Patronyme 

 Camil Seneca (1903-1977), Maître FFE et problémiste français d'origine roumaine ;
 Federico Seneca (1891-1976), affichiste italien ;
 Georges Sénéca, homme politique belge ;
 Joe Seneca, acteur américain ;
 José Augusto da Costa Séneca Torres, un footballeur puis entraîneur de football portugais.

Autre 
 Le Piper PA-34 Seneca, un avion bimoteur de 6/7 places, fabriqué par Piper Aircraft de 1971 à 1995.

Voir aussi 
 , un cognomen romain, notamment porté le philosophe Sénèque.

Patronyme hispanique
Homonymie de localités aux États-Unis